Tsubame est le mot japonais pour hirondelle, il peut faire référence à  :
 Tsubame, une ville de la préfecture de Niigata ;
 Tsubame, un service de Shinkansen ;
 Classe Tsubame, une classe de navire de la marine japonaise ;
 (6211) Tsubame, un astéroïde.

Homonymie